Ștefan Vodă este un alt nume sub care este cunoscut domnitorul Ștefan cel Mare. Se mai poate referi la:

 Denumiri geografice
 Localități din România
 Ștefan Vodă - localitate în județul Bacău
 Ștefan Vodă - localitate în județul Călărași, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Ștefan Vodă - oraș, reședința raionului Ștefan Vodă

Vezi și 
 Ștefan cel Mare (dezambiguizare)

Toponime românești